SSPS ist

 das Ordenskürzel der Steyler Missionsschwestern (SSpS)
 eine Abkürzung für Sicherheits-SPS bzw. Sicherheits-Speicherprogrammierbare Steuerung, siehe Sicherheitssteuerung
 eine Abkürzung für den Southern Sudan Police Service

Abkürzung